In 1916/17 werd het vijftiende seizoen van de National Association Football League gespeeld. Jersey AC werd voor de tweede maal kampioen.

Eindstand

Notities
 1 Brooklyn FC werd opgeheven na één wedstrijd te hebben gespeeld. Splitdorf FC nam de plaats in.
 2 Splitdorf FC werd opgeheven voordat de club één wedstrijd gespeeld had.

Externe link
 National Assocation Foot Ball League (RSSSF)

Amerikaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1916/17